Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Kim che ha battuto in finale Gilles Müller 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Harel Levy (secondo turno)
 Gilles Müller (finale)
 Massimo Dell'Acqua (primo turno)
 Eric Taino (secondo turno)

 Tomáš Cakl (quarti di finale)
 Sébastien de Chaunac (primo turno)
 Franco Ferreiro (primo turno)
 Kevin Kim (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2004